Verfeil (Alta Garona)
 Verfeil (Tarn-et-Garonne)